Белмар има више значења:
 Белмар (Небраска)
 Белмар (Њу Џерзи)
 Белмар (округ Камден, Њу Џерзи)